UK Championship 2014, eller Coral UK Championship, var en rankingturnering i snooker som spelades i Barbican Centre i York, England mellan den 25 november och 7 december 2014.

Ronnie O'Sullivan vann sin femte UK Championship-titel och sin tjugosjunde rankingtitel genom att besegra Judd Trump med 10–9 i finalen.

Prispengar
Den totala prissumman var på 700 000 pund med ett extra pris på totalt 40 000 pund för eventuella maximumbreak. Fördelningen var som följer:
{| 
|-
| width=100 | • Vinnare || align=right width=100 | 150 000
|-
| • Tvåa || align=right | 70 000
|-
| • Semifinal || align=right | 30 000
|-
| • Kvartsfinal || align=right | 20 000
|-
| • Sista 16 || align=right | 12 000
|-
| • Sista 32 || align=right | 9 000
|-
| • Sista 64 || align=right | 3 000
|-
| • Högsta break || align=right | 4 000
|-
| Summa || align=right | 700 000
|-
|
|-
| width=100 | Maximumbreak || align=right width=100 | 40 000
|}

Resultat

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Slutspel

Final

Referenser

Källor
snooker.org

2014 i Storbritannien
2014
Snookersäsongen 2014/2015